SO – stanowisko ogniowe
 So – album Petera Gabriela
 So – rzeka w Beninie
 .so – domena internetowa Somalii
 
 SO – wzór chemiczny tlenku siarki
 SO – rodzina systemów operacyjnych dla maszyny ZAM-41:
 SO 41,
 SO 141
 SO 241
 SO – kanton Solura w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)